Frederiksberg kan verwijzen naar:

Frederiksberg, een gemeente en stad in de Deense regio Hoofdstad
Frederiksberg (Duitsland), een dorp nabij de Duitse Titisee
Frederiksberg (metrostation), een metrostation in deze stad
Frederiksberg (parochie), een parochie in deze stad
Frederiksberg (Sorø), een plaats in de Deense regio Seeland, gemeente Sorø